Chen Zhen (?–235) est un personnage historique de la période des Trois Royaumes de Chine.
 Chen Zhen (1955–2000) est un artiste contemporain chinois.